Бригита:

 Бригита — дочь Дагды, женское божество Ирландии, патронесса поэзии, ремёсел и врачевания.
 Бригита, Энит (род. 1955) — нидерландская пловчиха.